Saint-Julien-le-Roux  és una població i comuna francesa, situada en la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, departament de l'Ardecha, en el districte de Tornon i cantó de Vernons.

Demografia

Referències

Enllaços externs 

 INSEE 

Municipis de l'Ardecha